Цету́ля — село в Україні, Яворівському районі Львівської області.
 Цетуля — село у Польщі, розташоване у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства, сільська ґміна Вязівниця.